Augusto Corrêa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Augusto Corrêa (ort), Pará, 
 Augusto Corrêa (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar